Perina (Indonesië), plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië.
 Perina (geslacht), geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen.